Alésia – stacja linii nr 4 metra w Paryżu
 Alezja (łac. Alesia) – miasto-gród w starożytnej Galii